

Мерешешть () — місто у повіті Вранча.
 Мерешешть () — село у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Войнешть.
 Мерешешть () — село у повіті Вилча. Входить до складу комуни Амерешть.
 Мерешешть () — село у повіті Муреш. Входить до складу комуни Банд.
 Мерешешть () — село у повіті Мехедінць. Адміністративно підпорядковується місту Бая-де-Араме.

Мерешешть () — село у Синжерейському районі.